33-й чемпионат Европы по баскетболу — проходил на баскетбольных площадках Швеции с 5 — 14 сентября 2003 года. В финальной стадии приняли участие 16 национальных сборных, разделённые на 4 группы. Чемпионом стала сборная Литвы.

Стадионы

Квалификация

Финальный этап

Групповой этап

Группа A — Куп Арена, Лулео

Группа B — Химмелсталундсхаллен, Норрчёпинг

Группа C — Акса Спортс центр, Сёдертелье

Группа D — Бурос

Плей-офф

Стыковые игры

Основная сетка

Матчи за 5-8 место

Финал

Награды

Сборная турнира 
Символическая сборная чемпионата:

  Тони Паркер
  Шарунас Ясикявичюс
  Саулюс Штомбергас
  Андрей Кириленко
  Пау Газоль

Самые результативные игроки (ОзИ) 
  Пау Газоль 25,8
  Андрей Кириленко 23,1
  Дирк Новицки 22,5
  Мехмет Окур 18,7
  Предраг Стоякович 18,7
  Тони Паркер 18
  Ibrahim Kutluay 17
  Дамир Мулаомерович 16,5
  Хуан Карлос Наварро 16,1
  Арвидас Мацияускас15,8

Итоговое положение 

Команды, занявшие первые три места квалифицированись на Олимпийские игры 2004.

Составы команд 
1. Литва: Шарунас Ясикявичюс, Арвидас Мацияускас, Саулюс Штомбергас, Рамунас Шишкаускас, Дарюс Сонгайла, Эурелиюс Жукаускас, Миндаугас Жукаускас, Донатас Сланина, Дайнюс Шаленга, Виргиниюс Прашкявичюс, Кшиштоф Лавринович, Гедрюс Густас (Тренер: Антанас Сирейка)

2. Испания: Пау Газоль, Хуан Карлос Наварро, Хосе Мануэль Кальдерон, Хорхе Гарбахоса, Карлос Хименес, Фелипе Рейес, Альерто Эррерос, Родриго Де ла Фуэнте, Карлес Марко, Альфонсо Рейес, Рохер Гримау, Антонио Буэно (Тренер: Мончо Лопес)

3. Италия: Массимо Буллери, Джанлука Базиле, Роберто Кьячиг, Денис Марконато, Джакомо Галанда, Никола Радулович, Алессандро Де Пол, Маттео Соранья, Мишель Миян, Алекс Ригетти, Алессандро Читтадини, Давиде Ламма (Тренер: Карло Рекалкати)

4. Франция: Тони Паркер, Борис Дьяо, Тарик Адбул-Вахад, Жером Мойсо, Ронни Тюриаф, Флорен Пьетрус, Мустафа Сонко, Сириль Жулиан, Тьерри Рупер, Ален Дигбе, Лорен Фойрес, Макан Диомасси (Тренер: Ален Вейс)

Примечания

Ссылки 
 Fiba Europa
 Venues Info and Data

 
2003 год в баскетболе
Сентябрь 2003 года
Чемпионаты Европы в Швеции
Спорт в Швеции в 2003 году
Соревнования по баскетболу в Швеции
Международные спортивные соревнования в Стокгольме
Спортивные соревнования в Норрчёпинге